Bilbo Baggins
2991 Bilbo

Ou ainda:
Bilbau

Desambiguação
Topónimos bascos da Biscaia